Го́рлинка — посёлок в Ипатовском районе (городском округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 91 км. Расстояние до районного центра: 35 км.

История 
9 февраля 1972 года Указом Президиума ВС РСФСР посёлок фермы № 2 совхоза «Ипатовский» переименован в Горлинка.

До 1 мая 2017 года посёлок входил в упразднённый Красочный сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 62 %, аварцы — 31 %.

Инфраструктура 
Медицинскую помощь оказывает фельдшерско-акушерский пункт.

В посёлке 4 улицы — Молодёжная, Садовая, Степная и Южная. В границах населённого пункта расположено общественное открытое кладбище площадью 4 тыс. м².

Примечания 

Населённые пункты Ипатовского городского округа